Leandro da Silva (1985), calciatore brasiliano
 Leandro da Silva (1988), calciatore brasiliano
 Leandro da Silva (1989), calciatore brasiliano

Pagine correlate 
Leandro Silva